Bărcănești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bărcănești (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Bărcănești (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova

 Bărcănești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Bărcănești (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Bărcănești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea